Rent (musical), de populaire Broadway musical
Rent (film), de film die is gebaseerd op de musical
Rent (Pet Shop Boys), een hit van de Pet Shop Boys uit 1987